Cililitan (Kramat Jati), een wijk in Oost-Jakarta
 Ereveld Tjililitan, een voormalige militaire begraafplaats met slachtoffers uit de periode 1946-1949
 Vliegveld Tjililitan, de oude naam van Luchthaven Halim Perdanakusuma in Jakarta